

Cinema 
Bitter Sweets – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
Bitter Sweet – cortometraggio del 1916 diretto da Jack Conway e Rollin S. Sturgeon
 Ottocento romantico (Bitter Sweet) – film del 1933 diretto da Herbert Wilcox
 Tzigana (Bitter Sweet) – film del 1940 diretto da W. S. Van Dyke
Bitter Sweet – film del 2002 diretto da Antal Kovács

Musica 
 Bitter Sweet – album dei King del 1985
 Bitter Sweet – album dei Casiopea del 2000
 Bitter Sweet – album di Tullio De Piscopo 
 Bitter Sweet Symphony – singolo dei The Verve del 1997

Teatro 
 Bitter Sweet – operetta in tre atti di Noël Coward del 1929